Santos Souza ist der Familienname folgender Personen:

 Brinner Henrique Santos Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Henrique dos Santos Souza (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 João Nílton dos Santos Souza (* 1943), brasilianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Amargosa

Siehe auch:
 Souza Santos